Blue Jay Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Jay Lake (Idaho), im Elmore County
 Blue Jay Lake (Minnesota), im Lake County